De afkorting AOP kan staan voor:
Aspectgeoriënteerd programmeren
Beschermde oorsprongsbenaming (appellation d'origine protégée)
Advanced Oxidation Processes, een verzamelnaam voor oxidatietechnieken 
Assembly of the Poor, een Thaise niet-gouvernementele organisatie
Air Observation Post, een type vliegtuig
Association of Photographers, een Britse organisatie van fotografen
Abonnee-overname-punt, de scheiding tussen publieke en particuliere bekabeling, meestal in de meterkast